

Жетибай — аул, Байзацький район, Жамбильська область
 Жетибай — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Жетибай — аул, Каракіянський район, Мангістауська область